Paradigma betekent letterlijk voorbeeld. Meer in het bijzonder wordt deze term in abstracte zin gebruikt voor:
Paradeigma (retorica), voorbeeld in een argumentatie
Paradigma (taalkunde), rangschikking (voorbeeldrijtje) van in zeker opzicht gelijksoortige taalkundige vormen
Paradigma (wetenschapsfilosofie), samenhangend stelsel van modellen en theorieën
Experimenteel paradigma, in de gedragswetenschappen toegepaste empirische methode
Programmeerparadigma, programmeerstijl in de informatica

Gebruikt als naam:
Paradigma (geslacht), een geslacht van vlinders uit de familie van de uilen (Noctuidae), met als soort Paradigma pectinicorne
Uitgeverij Paradigma uit Amsterdam